Битва при Тулузе (721)
 Битва при Тулузе (1799)
 Битва при Тулузе (1814)